Collio steht für:
 Collio, Region in Italien
 Collio (Lombardei), Gemeinde in Italien
 Collio (italienisch), Gemeinde in Slowenien, siehe Brda (Slowenien)

Collio ist der Familienname folgender Personen:
 Iwet Lalowa-Collio (* 1984), bulgarische Sprinterin
 Simone Collio (* 1979), italienischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Colio